ФК Шахтјор ("Шахтер" футбол клубы) је казахстански фудбалски клуб из града Караганди. Учесник је Премијер лиге Казахстана од када је она основана, 1992. године.

Бивши називи клуба 
 1958 : Основан је као Шахтјор
 1997 : ШахтјорИспат-Кармет
 2002 : Шахтјор

Резултати у лиги

Првенство Казахстана

Успеси 
 Премијер лига Казахстана
 Првопласирани (2): 2011, 2012.
 Трећепласирани (3): 1995, 2007, 2009.

 Куп Казахстана
 Победник (1): 2013.
 Финалиста (2): 2009, 2010.
 Улазак у полуфинале (5): 1994, 2000/2001, 2002, 2006, 2012, 2014.

 Суперкуп Казахстана
 Победник (1): 2013.
 Финалиста (2): 2012, 2014.

 Прва лига СССР
 Првопласирани (2): 1962, 1967.
 Другопласирани (3): 1961, 1966, 1969.

 Друга лига СССР
 Првопласирани (2): 1982, 1983.
 Другопласирани (4): 1978, 1979, 1981, 1984.
 Трећепласирани (1): 1974.

Шахтјор Караганди у европским такмичењима

Стадион 
Утакмице се играју на стадиону "Шахтјор" (изграђена 1958. године, са игралиштем димензија - 105 х 68 м, капацитет трибина - 19000 места)

Дресови

Амблеми

Спољашње везе 
 Званичан сајт клуба 

Ш